Влков — название нескольких муниципалитетов Чехии:
 Влков — муниципалитет в Южночешском крае, в районе Ческе-Будеёвице;
 Влков — муниципалитет в Краловеградецком крае, в районе Наход;
 Влков — муниципалитет в Южночешском крае, в районе Табор;
 Влков — муниципалитет в крае Высочина, в районе Ждяр-над-Сазавоу.